

Algemeen 
 Evenredigheid

Plaatsen 
 Rato (Bolo), plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Rato (Lambu), plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Rato (metrostation), metrostation van Lissabon.